Ніхонмацу (Фукусіма)
 Замок Ніхонмацу
 Рід Ніхонмацу